HVÖ steht als Abkürzung für:

 Harmonikaverband Österreichs
 Humanistischer Verband Österreich

Siehe auch:
 HVO

HVO